A 30 930-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolcon; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál épült kétszintű csomópontrendszer egyik műszaki kiszolgáló útja. A csomóponti ágak becsatlakozási pontjaitól északra épült ki az M30-as autópályán, annak a 29,900-es kilométerszelvényénél, ott, ahol a két pályatestet fizikailag elválasztó sáv megszakad, lehetővé téve az átfordulást. A 30 930-as számozású útszakasz tulajdonképpen nem más, mint egy rövid fordulóív ezen a ponton, a Budapest felé vezető pályatest mellé építve; fizikailag ugyan nincs lezárva, behajtást tiltó KRESZ-táblákkal és útburkolati jelekkel azonban ki van rekesztve a közforgalomból: csak mérnökségi, útkarbantartási üzemi forgalmat szolgál ki.

Hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint kereken 100 méter.

A csomópontrendszer további útjai: a 30 922-es, a 30 923-as, a 30 924-es, a 30 925-ös, a 30 926-os, a 30 927-es és a 30 928-as utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30930
30930
30930